Нелсън е фамилно име. В САЩ е 39-ата най-често срещана фамилия.

Фамилия 
 адмирал Нелсън.

Географски понятия 
 Окръзи в САЩ
 Нелсън (окръг, Вирджиния)
 Нелсън (окръг, Кентъки)
 Нелсън (окръг, Северна Дакота)

 Градове
 Нелсън – град в Нова Зеландия

 Други
 Нелсън (река) – река в Канада

Плавателни съдове 
 Британски броненосни крайцери
 Броненосни крайцери тип „Нелсън“

 Британски линейни кораби
 Линейни кораби тип „Нелсън“
 „Нелсън“ – линеен кораб от едноименния проект.